Cantalupo  puede referirse a:

 melón cantalupo, variedad de la especie Cucumis melo, de la familia Cucurbitaceae
 Cantalupo Ligure, localidad y comuna de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, Italia
 Cantalupo in Sabina, localidad de la provincia de Rieti, región de Lazio, Italia
 Cantalupo nel Sannio, localidad y comuna de la provincia de Isernia, región de Molise, Italia